Convent dels Caputxins o Caputxins d'Igualada, comunitat dels caputxins que es va instal·lar a Igualada el 1609 
 Convent dels Caputxins o Caputxins de Sarrià, secció dels caputxins que es va instal·lar a Barcelona el 1578 
 Convent dels Caputxins de Ceret
 Convent dels Caputxins de Figueres, edifici al municipi de Figueres (Alt Empordà) 
 Batalla del Convent dels Caputxins, conflicte lliurat el 17 de maig de 1714 durant el setge de Barcelona (1713-1714)